Grypocentrus är ett släkte av steklar som beskrevs av Johannes Friedrich Ruthe 1855. Grypocentrus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Grypocentrus